Filadélfia (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Filadélfia (Tocantins), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins

Zie ook
 Filadelfia (doorverwijspagina)
 Philadelphia (doorverwijspagina)